Desa Wangon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wangon (administrativ by i Indonesien, lat -7,40, long 109,68), Jawa Tengah, 
 Desa Wangon (administrativ by i Indonesien, lat -7,52, long 109,04), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar